Bulusari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bulusari, Slogohimo, by, 
 Bulusari, Demak, by, 
 Bulusari, Brebes, by, 
 Bulusari, Kediri, by, 
 Bulusari, Pasuruan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar